María de Orleans (en francés: Marie d'Orléans; Palermo, 12 de abril de 1813 - Pisa, 6 de enero de 1839) fue una princesa, escultora y diseñadora francesa, hija del rey Luis Felipe I de Francia y de la princesa María Amelia de Borbón-Dos Sicilias.

Familia 
La princesa María fue la tercera hija del rey Luis Felipe I de Francia y de su esposa, María Amalia de Borbón-Dos Sicilias. Al momento de su nacimiento, su padre ostentaba el título de duque de Chartres. Sus abuelos paternos fueron el duque Luis Felipe II de Orleans y la duquesa Luisa María Adelaida de Borbón-Penthièvre; los maternos fueron el rey Fernando I de las Dos Sicilias y María Carolina de Austria, archiduquesa de Austria. 

Recibió una sólida educación gracias a la insistencia de su padre y se dedicó a la escultura y al dibujo. Hizo instalar su propio estudio en el Palacio de las Tullerías, en el que trabajaría. Fue descrita como un personaje vivaz y con gran energía, interesada tanto en los partidos como en la política. En 1830 su padre se convirtió en rey de Francia con el nombre de Luis Felipe I.

Matrimonio 
A principios de 1834, debido a la consolidación de la Monarquía de julio y una mejor aceptación de Luis Felipe por los monarcas de Europa, el rey de las Dos Sicilias, Fernando II, dio su consentimiento al matrimonio de la princesa María con uno de sus hermanos menores, Leopoldo de Borbón-Dos Sicilias (1813-1860), conde de Siracusa, el cuál era sobrino de la madre de María (la reina María Amelia), por lo que también era medio hermano de María Carolina de Borbón-Dos Sicilias, duquesa de Berry. 

Sin embargo, tras los levantamientos que afligieron a Francia, la corte de Nápoles exigió que María recibiera inmediatamente la parte de la fortuna de la familia Orleans que le correspondía por la "donación-partición" que Luis Felipe había hecho entre sus hijos el 7 de agosto de 1830 en vísperas de su ascenso al trono. El rey consideró que esta demanda era irrazonable y el proceso de matrimonio llegó a su fin.

El 17 de octubre de 1837 contrajo matrimonio con el duque Alejandro de Wurtemberg (1804-1881), hijo del duque Alejandro Federico de Wurtemberg (1771-1833) y de Antonieta de Sajonia-Coburgo-Saalfeld. La ceremonia tuvo lugar en el palacio del Gran Trianón en Versalles; la boda civil fue celebrada por el canciller Pasquier, la boda católica por el obispo de Versalles y la luterana por el párroco Cuvier.

La pareja solamente tuvo un hijo, Felipe de Wurtemberg (Neuilly-sur-Seine, 30 de julio de 1838-Stuttgart, 11 de octubre de 1917), quien se casó con la archiduquesa María Teresa de Austria-Teschen.

Muerte 
Poco después del nacimiento de su hijo, la duquesa, gravemente enferma de tuberculosis, se instaló en la ciudad de Pisa, con la esperanza que el clima de esa región ayudara a su recuperación. Sus padres le enviaron a su hermano menor, Luis, duque de Nemours, quien llegó poco antes de la muerte de la duquesa, acaecida el 6 de enero de 1839.

María fue enterrada el 27 de enero en la Capilla de los Orleans en Dreux. Su hijo se criaría durante sus primeros años con sus abuelos en Francia.

Inclinación artística 
Fue pupila de Ary Scheffer y estaba dotada de un talento artístico que expresó en la escultura y el dibujo. Según Ary, ella "soñaba con una vida elevada como artista y con ejercer una profunda influencia sobre el arte en Francia". Muchas de sus obras sobreviven, en colecciones del Instituto de Arte Clark, Museo de Arte Snite, y el museo de Dordrecht de los Países Bajos.

En particular, diseñó las ventanas de la Capilla de San Saturnino del Palacio de Fontainebleau, que fueron realizadas por Émile Wattier. Desde el 18 de abril al 21 de julio de 2008, el Museo del Louvre dedicó a la princesa una exposición que comprendía parte de sus obras y de sus efectos personales. La exposición también se realizó en el Museo Condé en Chantilly.

Títulos 
 12 de abril de 1813 - 22 de septiembre de 1824: Su Alteza Serenísima Mademoiselle de Valois, princesa de sangre de Francia.
 22 de septiembre de 1824 - 9 de agosto de 1830: Su Alteza Real Mademoiselle de Valois, princesa de sangre de Francia.
 9 de agosto de 1830 - 17 de octubre de 1837: Su Alteza Real la princesa María de Orleans.
 17 de octubre de 1837 - 6 de enero de 1839: Su Alteza Real la duquesa Alejandro de Wurtemberg.

Ancestros

Referencias

Bibliografía 
 Catalogue, Marie d'Orléans, 1813-1839, Princesse et artiste romantique, Somogy, Paris, 2008 ISBN 2-7572-0165-4.

Enlaces externos 

Marie d’Orléans 1813–39 - Princess and Romantic Artist - exhibition at the Louvre, 18 April - 21 July 2008
 Marie d'Orléans 1813-1829 - Musée du Louvre - Paris 

Princesas de Orleans
Monarquía de Julio
Escultores de Francia en Italia
Escultoras de Francia
Escultores de Francia del siglo XIX
Escultores de Italia del siglo XIX
Princesas de sangre
Nacidos en Palermo
Fallecidos en Pisa
Nobles francesas del siglo XIX
Consortes de la casa de Orleans
Duquesas consortes del siglo XIX